Tecuanapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chacaltianguis, Veracruz, 
 Tecuanapa, Las Choapas, 
 Tecuanapa, Tatahuicapan de Juárez,